De 4e editie van de USA Pro Challenge vindt in 2014 plaats van 18 tot en met 24 augustus. De start was in Aspen, de finish in Denver. De ronde maakte deel uit van de UCI America Tour 2014, in de categorie 2.HC. De koers werd, net als in 2013, gewonnen door de Amerikaan Tejay van Garderen. Voor de Duitser Jens Voigt was dit de laatste koers in zijn carrière.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Eindklassementen

Klassementenverloop

UCI America Tour 
In deze USA Pro Challenge waren punten te verdienen voor de ranking in de UCI America Tour 2014. Enkel renners die uitkwamen voor een (pro-)continentale ploeg, maakten aanspraak om punten te verdienen.

2014
UCI America Tour 2014
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2014